Пјонган (историјска провинција), некадашња провинција Кореје (1413-1896)
 Северни Пјонган, провинција у Северној Кореји
 Јужни Пјонган, провинција у Северној Кореји